John Segrave peut se référer à plusieurs seigneurs anglais des  et  siècles :
 John Segrave (v. 1256-1325),  baron Segrave ;
 John Segrave (1315-1353),  baron Segrave.